Tepperwien ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Tepperwien (1937–2014), Bremer Politiker (SPD) 
 Ingeborg Tepperwien (* 1945), deutsche Juristin und ehemalige Richterin am BGH

Siehe auch:
 Töpperwien
 Tepperwein